И́горь Александрович Ко́нонов (род. 26 апреля 1987, Стерлитамак) — российский гонщик, выступающий в спидвее и мотогонках на льду. Мастер спорта России международного класса. Чемпион России и мира в командном зачёте по мотогонкам на льду, дважды вице-чемпион мира в личном зачёте.

Биография 
Вырос в спортивной семье — отец занимался мотокроссом. С 16 лет стал заниматься мотогонками, в 2003 г. дебютировал в юношеских соревнованиях по спидвею, выиграв бронзу юношеского чемпионата России в личном и командном зачётах. С 2004 г. занимается мотогонками на льду в составе стерлитамакской команды «Каустик».

В чемпионате России по спидвею выступал в башкирских клубах «Салават» и «Лукойл» (позже СТК Октябрьский). Дебют в КЧР — 15 мая 2005 г., гонка «Салават» — «Восток», первый заезд: 11. Корнев, Столяров, Древятников, Кононов — И. В 2006 г. стал вице-чемпионом страны в составе «Лукойла». Наивысший результат в личном чемпионате — 10 место в 2012 г.

Выступал также в польской, украинской и чешской лигах.

Основным успехов добился в мотогонках на льду, где трижды выигрывал юниорское личное (2006—2008) первенство и дважды — юниорское командное (2007—2008). В составе взрослой команды «Каустика» выиграл серебро (2006) и бронзу чемпионата России (2008, 2010—2012), стал обладателем Кубка России-2009.

Неоднократно участвовал в серии Гран-При: в 2010 и 2014-2016 гг. оставался четвёртым, а в 2011 г. и в 2017 г. завоевывал серебряные медали чемпионата мира. В 2012 г. лишь квота на количество россиян в финалах ЛЧМ не позволила спортсмену участвовать в серии Гран-При.

25 апреля 2014 г. был дисквалифицирован сроком на 1 год за «нарушение гражданской и спортивной этики» и ввиду «фактов причинения материального ущерба клубу „Каустик“», однако в конце мая дисквалификация была снята. В КЧР-2014 провел всего одну гонку за СК «Салават».

Перед сезоном 2014/15 перешёл в ледовую «Мега-Ладу», с которой в 2016 году впервые стал победителем командного чемпионата России. В 2017 году впервые стал призёром личного чемпионата России (2 место) и чемпионом мира в командном зачёте, а также спустя 6 лет снова завоевал серебро чемпионата мира.

В 2018 году стал победителем Кубка России и Чемпионата Европы.

16 декабря 2018 года попал в ДТП под Златоустом Челябинской области, возвращаясь домой с гонки из Каменск-Уральского. Погиб отец Игоря - Александр Михайлович Кононов.

В 2021 году выиграл личный чемпионат России.

Спидвей

Среднезаездный результат

Мотогонки на льду

Мировая серия Гран-При

Примечания 

Родившиеся в Стерлитамаке
Спидвей-гонщики России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1987 году
Родившиеся 26 апреля
Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики на льду
Мега-Лада